Zigeunergraben ist ein Gewässername:

 Zigeunergraben (Hegnenbach), linker Oberlauf des Hegnenbachs (zum Röttelbach, zum Roten Main) bei Neustädtlein am Forst, Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Zigeunergraben (Kraichbach), linker Zufluss des Kraichbachs bei Flehingen, Gemeinde Oberderdingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Zigeunergraben (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs (zur Rodach, zum Main) bei Theisenort, Markt Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Zigeunergraben (Schwarzenbachl), rechter Zufluss des Schwarzenbachls (zum Sulzbach, zum Regen) im Bodenwöhrer Forst, Markt Neukirchen-Balbini, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:

 Zigeunerbach